

Pessoas
Andrea Pollack
Olaf Pollack
Sydney Pollack

Outros
5226 Pollack
Pollack (cratera)

Desambiguações de sobrenomes